Montsant steht für

 Montsant (Gebirge), Gebirgszug in der Comarca Priorat der autonomen Gemeinschaft Katalonien (Spanien)
 Montsant (Weinbaugebiet), Weinbaugebiet in Katalonien

Siehe auch:
 Cornudella de Montsant, katalanische Gemeinde in der Provinz Tarragona im Nordosten Spanien